Douze-Septembre ou XII-Septembre ou 12-Septembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 septembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,
 Le  : Libération de Pont-de-Roide-Vermondans dans le Doubs, par la  Résistance et le SAS, vers la fin de la seconde Guerre mondiale.
 Autres dates et lieux : événements non connus.

En Suisse,
 Le  : Première Constitution fédérale suisse.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Douze-Septembre » et « XII-Septembre »

Graphie « 12-Septembre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 12 de Septiembre » ou « Doce de Septiembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en lettres

Géolocalisation des odonymes en français avec quantième en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
12